Heteromaldane aequalis är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1908. Heteromaldane aequalis ingår i släktet Heteromaldane och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aequalis